Вита́лий Дени́сов:
 Денисов, Виталий Валерьевич (род. 1976) — российский лыжник.
 Денисов, Виталий Геннадьевич (род. 1987) — узбекистанский футболист.